W województwie dolnośląskim są 92 miasta (przed 2021 było 91), w tym 4 miasta na prawach powiatu.
Największymi miastami powyżej 100 tysięcy osób w województwie są według kolejności:
 1. Wrocław
 2. Wałbrzych

W województwie wyróżnia się 4 miasta na prawach powiatu: Wrocław, Wałbrzych, Legnicę i Jelenią Górę, które do 1998 roku były stolicami osobnych województw. Po likwidacji województw pełnią pomocniczą rolę administracyjną województwa, z wyjątkiem Wrocławia, który pozostał stolicą województwa dolnośląskiego.
 
Najludniejszym miastem jest Wrocław, najmniej ludnym Wleń.
Największą powierzchnię posiada również Wrocław, natomiast najmniejszą Świerzawa.
Najgęściej zaludniona jest Świdnica, najrzadziej Szczytna.

W poniższej tabeli zostały one uszeregowane według liczby mieszkańców. Podkreślone zostały miasta na prawach powiatu, a pogrubione siedziby powiatów.

Zestawienie przygotowano na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, podającej stan na 30 kwietnia 2022.

Zobacz też: Dane statystyczne o miastach w Polsce – podobna tabela dotycząca całej Polski.

Przypisy 

 
Dolnośląskie